Il singolare del torneo di tennis Brussels Outdoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Ivan Lendl 6-1, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Assente
 Balázs Taróczy (campione)
 Uli Pinner (quarti di finale)
 Chris Lewis (primo turno)

 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Hans Gildemeister (primo turno)
 Ivan Lendl (finale)
 Rolf Gehring (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Outdoor 1979